Termin metioninska sintaza ima više značenja.

 Metionin sintaza, enzim
 O-acetilhomoserin aminokarboksipropiltransferaza, enzim